Пореченская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Великолукском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Поречье (с 22 декабря 2014 года до 18 апреля 2015 года центром была деревня Купуй).

География 
Территория волости граничит на севере с Переслегинской, на северо-востоке и востоке — с Лычёвской волостями Великолукского района, на юге и юго-западе — с Невельским районом, на юго-востоке — с Усвятским районом, на северо-западе — с Новосокольническим районом.

До декабря 2014 года граничила на севере с Борковской, Купуйской, Успенской волостями, на юге — с Невельским и Усвятским районами.

На территории Пореченской волости расположены озёра: Урицкое (11,8 км², глубиной до 10 м), Псово (6,8 км², глубиной до 7,6 м), Одгаст (4,2 км², глубиной до 8 м), Нюссо (3,0 км², глубиной до 7 м), Ворохобское (2,3 км², глубиной до 3-6 м), Орелье (1,9 км², глубиной до 4 м), Пореченское (1,5 км², глубиной до 6 м), Однаро-Янтарное (1,5 км², глубиной до 9,2 м), Леностово (1,5 км², глубиной до 6 м), Чистое у д. Цветково (1,4 км², глубиной до 12 м), Глубокое у д. Цветково (1,2 км², глубиной до 4 м) и др.; а также — с учётом бывшей Борковской волости — озеро Комша или Комшино (0,7 км², глубиной до 12 м) и самое глубокое — озеро Долгое (0,2 км², глубиной до 17 м); а с учётом бывшей Купуйской волости — также озёра Сорито (1,6 км², глубиной до 13,6 м), Дергановское (0,8 км², глубиной до 3,9 м), Купуйское (0,75 км², глубиной до 7 м), Секуй или Клемятинское (0,6 км², глубиной до 2,9 м)

Население 

* Численность населения на 1 января 2015 год и ранее приведены в прежних границах сельского поселения (волостей) до вступления в силу Закона об объединении муниципальных образований

Населённые пункты 
В состав Пореченской волости входят 159 деревень:

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Пореченский сельсовет был превращён в Пореченскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах Переслегинской и упразднённой Урицкой волостей было также создано муниципальное образование Пореченская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Великолукский район со статусом муниципального района.

В состав Пореченской волости с января 2006 до декабря 2014 года входили 89 деревень: Баканово, Бербелево, Берёзка, Березовка, Болотки, Болтово, Борисоглеб, Боровно, Борово, Борок, Борок, Брод, Вальнево, Ворохобы, Васьково, Горбани, Гудково, Гущи, Дикое, Дмитрошино, Должа, Дурневка, Екатерингоф, Ермашево, Железниково, Жигари, Зайцы, Занюсское, Заручевье, Захарово, Зуи, Зябкино, Иванцево, Исаковщина, Исачково, Кадолово, Калдобино, Козлово, Костелево, Костюжино, Красный Берег, Ладихино, Липник, Липуново, Лопаткино, Лоскатухино, Лутово, Малахново, Мамашкино, Нивница, Нивы, Никулино, Новинки, Новоселье, Нюссо, Орехново, Осиновый Рог, Осокино, Пестриково, Пимахово, Поречье, Прудины, Пяшково, Разиньково, Решетниково, Рошнево, Рубины, Рудня, Рудьково, Рябиновка, Сапроново, Сафоново, Сафроново, Синие Ворота, Соколки, Сосновка, Стайки, Старны, Сукьянкино, Тепенево, Тимошкино, Троица, Урицкое, Федосеево, Ферово, Хребтово, Цветково, Шишутино, Шугачево.

Законом Псковской области от 10 декабря 2014 года Пореченская волость была укрупнена 22 декабря 2014 года (с 471,67 до 928,19 км²) за счёт присоединения территорий упразднённых Борковской и Купуйской волостей, при этом административный центр объединённого сельского поселения была перенесён из деревни Поречье в деревню Купуй

18 апреля 2015 года административный центр волости был возвращён в деревню Поречье

Примечания

Ссылки 
 Пореченская волость на официальном сайте Великолукского района

Муниципальные образования Великолукского района
Сельские поселения Псковской области